Желтобровая овсянка () — вид птиц семейства овсянковых, обитают в Восточной Сибири.

Описание 
Крупная овсянка длиной 15—16 см, размах крыльев составляет 24—26 см, вес — 20—23 г. Спина коричневато-бурая с тёмными продольными пестринами, надхвостье рыжевато-бурое, крылья и хвост бурые, полоска по темени и весь низ белые, на груди продольные пестрины. Верх и бока головы у самца чёрные. Клюв бурый, светлеющий к основанию подклювья. Ноги светло-бурые. Радужина тёмно-бурая. От других овсянок отличается жёлтой бровью. Самка и молодые птицы бледнее и тусклее.

Распространение 
Желтобровая овсянка обитает в Центральной Сибири. Вид населяет темнохвойные, хвойные и смешанные леса с небольшими открытыми участками.

Питание 
Питается семенами и насекомыми.

Размножение 
Гнездо из травы строит на деревьях, чаще всего — на елях, на боковых ветвях деревьев, на разной высоте. В кладке обычно 4—5 светло-серых яиц с редкими тёмно-бурыми или чёрными точками.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Желтобровая овсянка

Животные, описанные в 1776 году
Настоящие овсянки
Птицы Азии
Эндемики России